La mujer X – film del 1931 diretto da Carlos F. Borcosque
La mujer X – film del 1955 diretto da Julián Soler